Taubing ist der Name folgender Orte:

 Taubing (Untergriesbach), Ortsteil von Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Taubing (Gemeinde Prambachkirchen), Ortschaft von Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich